

Geografia 
 Sarp – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Ahmet Sarp – politico turco
 Monika Sarp – modella tedesca, Miss Europa 1972
 Mustafa Sarp – ex calciatore turco, centrocampista

Altro 
 SARP – acronimo di Stowarzyszenie Architektów Polskich, associazione di architetti polacchi